Sturm der Liebe is een Duitse soap, die te zien is op televisiezender Das Erste en in Vlaanderen op VTM GOLD . Sturm der Liebe wordt sinds 26 september 2005 elke werkdag uitgezonden. De telenovela wordt in meer dan 20 landen uitgezonden.
Het Hotel Fürstenhof is fictief en in werkelijkheid geen hotel, maar een klein kasteel. Dit is Schloss Vagen, gelegen in de regio Chiemsee-Alpenland aan de Goldbachstrabe. Het is particulier eigendom en wordt alleen gebruikt voor buitenopnamen in "Storm of Love".

Bezetting

Hoofdkoppels

Huidige cast

Huidige acteurs

Voormalige acteurs

Voormalig acteur

Beroemde gastacteurs

Externe link
  Sturm der Liebe-Spoiler
  Sturm der Liebe-Preview
  Sturm Der Liebe Rolverdeling

Referenties 

Duitse soapserie
Programma van ARD
Telenovelle